Coburg kan betrekking hebben op:

 Landkreis Coburg, Landkreis in Duitsland
 Coburg (stad), stad in Duitsland
 Vrijstaat Coburg
 Coburg (Victoria) in Australië
 Coburg (eiland), eiland in de Baffin Bay, Canada
 Coburg (Indiana), een dorp in Indiana
 Coburg (Iowa), een dorp in Iowa
 Coburg (Kentucky), een dorp in Kentucky
 Coburg (Oregon), een dorp in Oregon

Zie ook 
Cobourg